Натуральне число 1559
 1559 рік до нашої ери
 1559 рік нашої ери